Runda GP2 na torze Bahrain International Circuit – druga runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012. Runda jest organizowana jako jedna z imprez towarzyszących przy Grand Prix Bahrajnu 2012.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

|-
| bgcolor="#b2b2b2" colspan="9" align="center"| Nie wystartowali

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 3
| Davide Valsecchi
| 1-13, 14-32
|align="center"| 31
|-
|align="center"| 5
| Fabio Leimer
| 13-14
|align="center"| 2
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 5
| Fabio Leimer
| 5-17
|align="center"| 12
|-
|align="center"| 10
| Esteban Gutiérrez
| 17-22
|align="center"| 5
|-
|align="center"| 9
| James Calado
| 1-5
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 3
| Davide Valsecchi
| 22
|align="center"| 1
|-
|align="center"| 15
| Fabio Onidi
| 1
|align="center"| 1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa 
Hiszpan Dani Clos zastąpił Josefa Krala w bolidzie Barwa Addax Team.
Nowozelandczyk Brendon Hartley zastąpił Jona Lancastera w bolidzie Ocean Racing Technology.

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Zobacz też 
 Bahrain International Circuit
 Seria GP2
 Seria GP2 - sezon 2012
 Grand Prix Bahrajnu 2012

Przypisy 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2012 w GP2
2012 w Bahrajnie